Восточноевропейские выемчатые эмали — бронзовые предметы, украшенные цветной эмалью. Своеобразное явление ювелирного ремесла Восточной Европы. 

Ареал распространения охватывает территорию от Прибалтики, верховьев Волги и Оки в Северном Кавказе. Подавляющее большинство данных эмалей сосредоточено в Среднем Поднепровье: в районе Киева, Канева и на Левобережье. Наиболее известны Брянский клад, Межигорский клад, Жукинский клад, Борзнянский клад. В последнее время выемчатые эмали обнаружили на позднезарубинецких (см. Зарубинецкая культура) поселениях и памятниках киевской культуры (Хлепча, Новые Безрадичи, Бортничи, Козаровичи), а также других, датируемых II-III вв.

Среди украшений — разнообразные ажурные фибулы, фигурные цепочки, подвески. Они отливались из бронзы, имели выемки геометрических форм, которые заполнялись красной, зелёной, жёлтой и белой толченой стеклянной массой, нагревались, чтобы стеклянный порошок растаял и покрыл выемку равномерным слоем эмали. Вместе с выемчатыми эмалями иногда находят массивные проволочные браслеты и шейные гривны, жестяные подвески, венчики, покрытые чеканным орнаментом.

См. также 
 Лиможская эмаль

Литература 

 Спицын А. А. Предметы с выемчатой эмалью // Записки Русского археологического общества. — 1903. — Т. V. — Вып. 1. — С. 149–192.
 Рерих Н. К. Заклятое зверьё: Эмали кн. М. К. Тенишевой // Нива. — 1909. — № 28 [2 мая]. — С. 340-341.
 [ Рош, Дени ] Roche, Denis. L'Art russe: Les emaux champlevés de la Princesse Marie Tenichev: 20 planches en couleurs. — Paris:  & Cie, 1909.
 Макаренко М. O. Борзенські емалі і старі емалі України взагалі // Чернігів та Північне Левобережья: огляди, розвідки, матеріяли / Під ред. М. Грушевського. — Киев: Державне видавництво України, 1928. — XII, 531 c. : ил. – С. 80-100. — (Записки Української Академії Наук. Історична секція; т. 23).
 Тенишева М. К. Эмаль и инкрустация. — Прага: Seminarium Kondakovianum, 1930. — 162 с.
 Корзухина Г. Ф. Предметы убора с выемчатыми эмалями V — первой половины VI в. н.э. в Среднем Поднепровье. — Л.: Наука, 1978. — 125 с. — (Свод археологических источников. Вып. Е1-43)
 Гороховский Е. Л. Хронология украшений с выемчатой эмалью Среднего Поднепровья // Материалы по хронологии археологических памятников Украины [: cб. науч. трудов] / АН УССР, Ин-т археологии;  Д. Я. Телегин (отв. ред.). - Киев: Наукова думка, 1982. - 171 с. : ил. — C. 125-140.
 
 Материалы международного семинара «Историко-археологическое исследование Брянского клада круга Восточноевропейских Выемчатых Эмалей (III в н.э.)» // Краткие сообщения Института археологии. — Вып. 254. — 2019. — 351 с. — С. 124-186. — ISSN 0130-2620
 Воронятов С. В., Румянцева О. С., Сапрыкина И. А. Предметы убора с выемчатыми эмалями в собрании Государственного Эрмитажа: археологический анализ // Российская археология. — 2020. — №3. — С.16-32.

Славянские археологические культуры